«Художественные сокровища дворцов-музеев» — книжная серия, вышедшая в издательстве «Искусство» (Москва) в 1966 году. Книги представляли собой альбомы увеличенного формата в целлофанированном переплёте, снабжённые большими историко-архитектурными статьями и снабжённые чёрно-белыми фотографиями. Были посвящены известнейшим усадебным ансамблям Москвы и Подмосковья.

Список книг серии по названиям  
 Архангельское / В. В. Познанский
 Кусково / И. М. Глозман, Л. В. Тыдман
 Останкино / Н. А. Елизарова

См. также 
 Подмосковные музеи
 Сокровища русского зодчества
 Города и музеи мира
 Музеи и выставки Москвы и Подмосковья

Литература 
 Популярная художественная энциклопедия: Архитектура. Живопись. Скульптура. Графика. Декоративное искусство. В 2-х книгах. / Гл. ред. В. М. Полевой. — М., Советская энциклопедия, 1986. — Книга I. А-М. 448 с., 32 л. ил.; Книга II. М-Я. 432 с., 32 л. ил.

Ссылки 
 Книги серии в Библиотеке-читальне им. И. С. Тургенева
 Книги серии в Нижегородской фундаментальной библиотеке

Книжные серии
Книги о Москве
Москвоведение
Книги издательства «Искусство»